Рой Дисней Дисней, Рой Оливер (1893—1971) — банкир и предприниматель, продюсер, старший брат Уолта Диснея и финансист его идей.
 Дисней, Рой Эдвард (1930—2009) — сын Роя Оливера и заслуженный директор The Walt Disney Company.